

Patronyme

 (par ordre alphabétique)

Alexandre Imbeault (1986-), est un joueur professionnel de hockey sur glace québécois.
Louise Imbeault (1948-), journaliste canadienne
Marc Imbeault (1956- ), un écrivain et philosophe québécois.